Die 74. Rallye Polen war der 8. Lauf zur FIA-Rallye-Weltmeisterschaft 2017. Sie dauerte vom 29. Juni bis zum 2. Juli 2017 und es wurden insgesamt 22 von geplanten 23 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Bericht 
Starker Regen am Freitag ließen die Schotterstrassen bei der Rallye Polen schlammig und rutschig werden. Thierry Neuville (Hyundai), Ott Tänak (M-Sport) und Jari-Matti Latvala (Toyota) fuhren an die Spitze und setzten sich ab von den übrigen Konkurrenten. Bis zur 16. Wertungsprüfung trennten die die drei Fahrer nur wenige Sekunden. Der Toyota Yaris WRC von Latvala blieb wegen technischen Problemen stehen und Tänak verlor bei seinen M-Sport Ford Fiesta WRC den Heckflügel, was ein schnelles Weiterfahren verunmöglichte. Neuville erlitt bei der gleichen Wertungsprüfung einen Reifenschaden, der den linken Kotflügel zerfetzte.

So musste die Entscheidung über den Sieg am Schlusstag fallen, Neuville und Tänak waren nur gerade 1,8 Sekunden voneinander getrennt. In WP 21 streifte Tänak einen Baum, drehte sich und beschädigte sich dabei die vordere Radaufhängung, die ganze Front sowie den Kühler. Tänak musste die Rallye schließlich aufgeben. Für Neuville war nach dem Ausscheiden Tänaks der Weg zum Sieg frei geworden. Mit einem Vorsprung von über einer Minute auf Teamkollege Hayden Paddon musste er bei den letzten zwei verbleibenden Wertungsprüfungen nichts mehr riskieren.

Der zu diesem Zeitpunkt WM-Führende Sébastien Ogier (M-Sport) hatte am Samstag zwei Reifenschäden zu beklagen, woraus auch ein Unfall entstand. Ogier fuhr trotzdem noch auf den dritten Rang und verlor so nicht zu viele Punkte auf die Konkurrenz in der WM-Tabelle.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 47 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft wrc.com

Einzelnachweise 

Polen
2017